Robert je lahko:
 Robert (osebno ime)
 Robert (priimek)

Glej tudi 
 ime Roberto
 priimek Roberts
 Robertson